Amgoeëma (plaats), een dorp in de Russische autonome okroeg Tsjoekotka
 Amgoeëma (rivier), een rivier in het noorden van Tsjoekotka, waaraan deze plaats ligt